Sezon 1992/1993 był 1. sezonem o mistrzostwo Macedonii. Pierwszym mistrzem została drużyna Wardar Skopje.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prwa makedonska fudbałska liga

Bibliografia 
 FFM – Macedoński Związek Piłki Nożnej 

1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej